Alexander Schnitger (1958-2020), Nederlands luchtmachtgeneraal
 Arp Schnitger (1648-1719), Duits orgelbouwer
 Franz Caspar Schnitger (1693-1723), Nederlands orgelbouwer, zoon van Arp Schnitger
 Gerhard Schnitger (1841-1917), Duits architect
 Hans Schnitger (1915), Nederlands hockeyer